WM:

 Менеджер окон (от )
 WikiMania
 WebMoney
 Wal-Mart
 Windows Mobile
 WM-120 — китайская РСЗО калибра 273 мм.
 WM-80 — китайская реактивная система залпового огня.